Offergeld ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Offergeld (* 1964), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hans-Jörg Offergeld (* 1942), deutscher Tischtennis-Nationalspieler
 Rainer Offergeld (* 1937), deutscher Politiker (SPD)
 Renate Offergeld (* 1950), deutsche Politikerin (SPD), Bürgermeisterin von Wachtberg

zudem der Name folgender Wirtschaftsunternehmen:
 Offergeld Logistik